Про-Лига ОАЭ 2012/2013 () —
38-й сезон чемпионата ОАЭ по футболу. Чемпионский титул смог защитить клуб «Аль-Айн». Сезон начался 23 сентября 2012 года и завершился 29 мая 2013 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица 

источник fifa.com

Календарь

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат ОАЭ по футболу 2012/2013 на RSSSF
 Чемпионат ОАЭ на сайте goalzz.com
 Чемпионат ОАЭ на сайте soccerway.com

2012/2013
ОАЭ
Спорт в ОАЭ в 2012 году
Спорт в ОАЭ в 2013 году